Acca steht für:
 Acca (Gattung), eine Pflanzengattung in der Familie der Myrtengewächse (Myrtaceae), beispielsweise Brasilianische Guave (Acca sellowiana)
 Acca (Richmond), Stadtteil von Richmond, Virginia

Mythologie:
 Acca Larentia, römische Göttin

Personen:
 Acca (Dunwich), Bischof von Dunwich (673–nach 705)
 Acca (Hereford), Bischof von Hereford (um 758)
 Acca von Hexham, Bischof von Hexham, Heiliger

Fernsehen/Film:
 Acca 13-Territory Inspection Dept, Japan 2017

ACCA steht als Abkürzung für:
 Association of Chartered Certified Accountants

Abkürzung